Die Saison 1966/67 war die 36. Spielzeit der finnischen SM-sarja. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt RU-38 Pori. Lukko Rauma, SaPKo Savonlinna und Hermes Kokkola stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Die drei Letztplatzierten stiegen in die 2. Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SM-sarja-Saison
Eishockeysaison 1966/67